«Фар Край» () — экранизация компьютерной игры Far Cry, выход которой состоялся 2 октября 2008 года. Режиссёр — Уве Болл, в главной роли — Тиль Швайгер.

Сюжет 
Джек Карвер, бывший солдат немецких войск специального назначения, отправляется вместе с журналисткой Валери Кардинал на остров, где в военном комплексе работает Макс, дядя Валери. По прибытии на остров Валери забирают подчинённые Черновой. Джек не придаёт этому значения до тех пор, пока не взрывается их корабль. Обезвредив охрану, Джек угоняет джип с Валери и завязывает погоню за собой. Во время погони Валери обезвреживает два джипа и уничтожает вертолёт. Джек и Валери спрятались в старом доме и переждали ночь в нём. На утро, когда парочка шла по дороге в джунглях, мимо них проехал джип, который остановился перед одиноко стоящей Валери. Связав двух солдат и переодевшись, Джек посадил Валери в джип и поехал на базу Кригера. Спрятав Валери, Джек сказал, что пойдёт за лодкой, но Валери отказалась уплывать, пока не узнает, что с Максом. Пока Джек искал лодку, камеры наружного наблюдения обнаружили Валери. Солдаты Черновой схватили Валери и отвели к Кригеру. А тем временем Джек похитил лодку, а за одно подружился с Эмилио-разгрузчиком продуктов. Загнав лодку Джека и Эмилио в тупик, солдаты отвели их в испытательную камеру. После этого Джеку и Валери открывается страшная правда об острове: там создают генетически модифицированных солдат, один из которых — дядя Валери, Макс.

Производство 
Инициатива снять фильм по мотивам игры принадлежит самому Уве Боллу, который получил права на фильм по Far Cry даже ещё до того, как игра была выпущена. В интервью, данном в октябре 2006 года, Уве Болл сказал, что производство фильма по Far Cry начнётся в мае 2007 года.

Интернет-знаменитости Заикающийся Крэйг () и Красавчик Том () из ScrewAttack в течение месяца пытались собрать деньги для того, чтобы купить часть мест на дополнительные роли (), которые Уве Болл создал специально для того, чтобы продать их через Интернет-аукцион.  Заикающийся Крэйг объявил через подкаст ScrewAttack, что Уве Болл прислал ему электронное письмо, в котором сообщил, что они включены в состав актёров, исполняющих дополнительные роли.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 Фар Край на MovieSet.com

Фильмы-боевики Германии
Фильмы-боевики Канады
Far Cry
Экранизации компьютерных игр
Фильмы на английском языке
Фильмы Канады 2008 года
Произведения по мотивам компьютерных игр Ubisoft